ATC se poate referi la:
 Cod ATC, un sistem de clasificare a medicamentelor
 A Touch of Class (formație), cunoscută și ca ATC, o formație pop din Germania (1998–2003)